Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Lembursawah (Cicantayan), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Lembursawah (Pabuaran), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java